Wsie na Białorusi:
 Chodosy – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim, w sielsowiecie Dymitrowicze
 Chodosy – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim, w sielsowiecie Leninski
 Chodosy – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie nowogródzkim, w osiedlowym sowiecie Lubcz
 Chodosy – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilia
 Chodosy – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie mścisławskim
 Chodosy – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie sieneńskim
Wieś na Ukrainie:
 Chodosy – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie rówieńskim, w hromadzie Szpanów